Werner Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Werner Ebeling (General) (1913–2008), deutscher Generalmajor und Autor
 Werner Ebeling (Physiker) (* 1936), deutscher Physiker